Manko har flere betydninger:

 Manko (poet), en japansk poet fra Edo-perioden.
 Man-søen (Japansk: Manko), et vådområde i Naha, Okinawa.
 Kuranai Manko (紅満子), en japansk skuespillerinde.
 Prinsesse Manko; se Yūtoku Inari-helligdommen
 Manko (regnskab), et fagudtryk der fx bruges om forskellen mellem det forventede og det reelle resultat – eksempelvis i virksomhedsregnskaber.